Kosterlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Walter Kosterlitz (1903–1996), deutsch-britischer Pharmakologe und Mediziner
 Hermann Kosterlitz (1905–1988), deutsch-US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor, siehe Henry Koster
 J. Michael Kosterlitz (* 1943), britisch-US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Kosterlitz-Thouless-Übergang